Rogóż (Lidzbark Warmiński)
 Rogóż (Nidzica)